Aegisthus är ett släkte av kräftdjur. Aegisthus ingår i familjen Aegisthidae. 

Aegisthus är enda släktet i familjen Aegisthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Aegisthus